Община Аляцинайни Ибити () е община (каоминина) в Мадагаскар, провинция Антанариву, регион Вакинанкарача, окръг Анцирабе II.

Населени места

Източници 

Общини в регион Вакинанкарача